Tenderloin (engl. für Lendenstück, Filet) ist der Name 

zweier Stadtteile in den Vereinigten Staaten
 Tenderloin (San Francisco)
 Tenderloin (Manhattan)

eines Films 
 Tenderloin (Film) (1928), Regie: Michael Curtiz

einer Band
 Tenderloin (Band), ehemalige US-amerikanische Blues-Rock-Band

ein Künstlername
 Barry Tenderloin (* 1963), deutscher Jazz- und Soul-Sänger und Songwriter, siehe Udo Schild